Michael Rosenauer ist der Name folgender Personen:

* Michael Rosenauer (Architekt) (1884–1971), österreichisch-britischer Architekt
 Michael Rosenauer (Dartspieler) (* 1966), deutscher Dartspieler